Волокі́тін () — російське прізвище.

Персоналії 
 Андрій Волокітін (* 1986) — український шахіст
 Петро Волокітін (1926—1956) — Герой Радянського Союзу

Російські прізвища